Важинский:

 Важинский, Александр Григорьевич (1910—1970) — советский лётчик, участник ВОВ, Герой Советского Союза.
 Важинский, Ян (род. 1964) — эстонский футбольный тренер.